David Resnick ist der Name folgender Personen:

* David Resnick (Architekt) (1924–2012), israelischer Architekt
 David Resnick (Komponist) (* 1953), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge